Honeck ist der Familienname folgender Personen:

 Gertie Honeck (* 1945), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Karl Ludwig Honeck (1893–1984), Südtiroler Gartenbauingenieur
 Manfred Honeck (* 1958), österreichischer Dirigent. 

Siehe auch

 Hohneck